

Littérature 

 Un palindrome, du grec  (« qui court en sens inverse »), est un texte dont l'ordre des lettres reste le même quel que soit le sens de lecture.

Sciences et techniques

Biologie 
 Une séquence palindromique est une séquence d'acide nucléique (ADN ou ARN) qui reste identique lorsqu'elle est lue dans le sens  sur un brin ou dans le sens  sur le brin complémentaire.

Mathématiques 
 Un nombre palindrome est un nombre qui, écrit dans une certaine base, reste inchangé si on lit ses chiffres de droite à gauche.
 Un nombre premier palindrome est un nombre premier qui est aussi un nombre palindrome.
 Un nombre strictement non palindrome est un entier n qui n'est un palindrome dans aucune base b avec 2 ≤ b ≤ n − 2.
 Un arbre palindrome ou arbre palindromique est un graphe utilisé pour des algorithmes de combinatoire des mots.

Arts

Cinéma et télévision 
 Palindrome est le  épisode de la  saison de la série télévisée américaine Fargo.
 Palindromes est un film de Todd Solondz.

Musique 
 Palindrome est un groupe de hard rock instrumental.
 Palindrome est un groupe de frenchcore formé par Manu le Malin.